Танцы на крыше:

 Танцы на крыше — советский фильм 1985 года, режиссёр Виктор Волков.
 Танцы на крыше — альбом Александра Кутикова, записанный в 1990 году.